Název Borovnice je odvozen od jehličnatého stromu borovice. Tento název nese více obcí:

 1. Borovnice (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 2. Borovnice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 3. Borovnice (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Borovnice (tvrz) – zaniklá tvrz v obci Borovnice
 Borovnice (zámek) – zaniklý zámek v obci Borovnice
 4. Borovnice (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov
 5. Borovnice (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

 jiný význam
 chodsky borůvka

Podobné názvy 
 Borovnička
 Borovník

Externí odkazy